Обойма — металева рамка для кількох набоїв, а також самі набої, вставлені в таку рамку
 Обойма швидкого заряджання револьверів — пристрій для швидкого заряджання револьверів
 Обойма — кільцевидна деталь машини, механізму, в яку вкладаються дрібніші деталі для їх закріплення в певному положенні